Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2001/2002 () — второй сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания. В турнире участвовали 16 команд, чемпионом в третий раз в истории стал «Железничар». Чемпионат стартовал 4 августа 2001 года и завершился 25 мая 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат на сайте www.rsssf.com

2001/2002
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
2001 год в Боснии и Герцеговине
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002